

Biografia

Filmografia

Documentari 
 Borry bana: le destin fatal de Norbert Zongo, coregia con Luc Damiba (2003)
 Télé guerre, coregia con Luc Damiba e Gideon Vink (2006)
 Sur les traces du Bembeya Jazz (2007)
 Espoir Démocratie, coregia con Inoussa Kaboré e Gidéon Vink (2016)

Bibliografia 
Materiali del Centro Missionario Diocesano, Nigrizia Multimedia, Progettomondo mlal, Lvia, Catalogo del " XXVIII Festival di Cinema Africano di Verona ", pagina 22.

Voci correlate 
 Burkina Faso
 Cinema africano

Collegamenti esterni